anatomia
 ogon – część ciała niektórych kręgowców
 ogon u człowieka
 ogon – upierzenie tylnej części ciała ptaków

 inne
 ogon – tylna część statku powietrznego np. samolotu, helikoptera
 ogon – końcowa część obiektów latających np. komet
 Ogon – polskie nazwisko noszone m.in. przez jeden z rodów szlacheckich; por. ród Ogonów h. Ogon (Ogończyk)

 Zobacz też

 Ogonek
 Ogonki